

Geografia

Austria 
 Obersdorf – ex comune ora frazione di Wolkersdorf im Weinviertel, città nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Germania 
 Obersdorf – ex comune ora frazione di Sangerhausen, città nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Obersdorf – ex comune ora frazione di Wilnsdorf, comune nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Pagine correlate 
 Oberdorf – pagina di disambiguazione
 Oberndorf – pagina di disambiguazione
 Oberstdorf – comune tedesco nel distretto della Svevia (Baviera)